Кижі чи Кижський погост — архітектурний ансамбль, розташований на острові Кижі Онезького озера в Карелії
 Кижі — історико-архітектурний та етнографічний музей-заповідник, розташований на території Кижського зоологічного заказнику в Медвєжьєгорському районі республікі Карелія в Росії

Топонім 

 Кижі — скасоване в 2018 році село в складі Великогубського сільського поселення Медвєжьєгорського району Карелії
 Кижі — острів на Онезькому озері
 Кижі — село в Пермському краї

Див. також 
 Кижське повстання
 Кижський зоологічний заказник